Масен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Масен, Андре (1897—1969) — нидерландский футболист, игравший на позиции левого крайнего нападающего.
 Масен, Боб (род. 1976) — бельгийский гребец-байдарочник, выступал за сборную Бельгии на всём протяжении 2000-х годов.